

Astronomia
Kraken Catena  – catena presente su Tritone
Kraken Mare  – mare di idrocarburi presente su Titano

Film
Kraken: Tentacles of the Deep  – film del 2006 diretto da Tibor Takács

Fumetti
Kraken  – nome di diversi personaggi dei fumetti DC Comics
Kraken  – nome di due personaggi dei fumetti Marvel Comics
Comandante Kraken  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Kraken  – serie a fumetti spagnola del 1983

Letteratura
La fine di tutte le cose, (Kraken in lingua originale)  – romanzo di China Miéville del 2011
The Kraken  – poema del 1830 di Alfred Tennyson

Mitologia
Kraken  – creature leggendaria del folclore norvegese

Musica
Kraken  – gruppo musicale rock colombiano

Sport
Seattle Kraken  – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Altro
Kraken  – sommergibile della Classe Balao
Kraken  – sito web per lo scambio di criptovalute